Johann Ernesti ist der Name folgender Personen:

* Johann August Ernesti (1707–1781), deutscher Theologe und Philologe

 Johann Christoph Ernesti (1662–1722), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Johann Friedrich Christoph Ernesti (1705–1758), deutscher Theologe
 Johann Heinrich Ernesti (1652–1729), deutscher Philosoph, Theologe und Dichter
 Johann Heinrich Martin Ernesti (1755–1836), deutscher Gymnasiallehrer und Sachbuchautor